Регистрационните номера на дипломатическите автомобили в България включват комбинация от буква и цифри.

Започват с буквата „С“, след което следва комбинация от 4 цифри. Първите 2 цифри са код за държавата, на чиято дипломатическа мисия е регистриран дипломатическият автомобил.

Номерата на колите на ръководителите на дипломатически представителства винаги завършват с 2 нули (00). Малките цифри в долния десен ъгъл означават годината, до която е валиден номерът.

Списък на кодовете по страни на дипломатическите автомобили (непълен списък):

Вижте също 
 Регистрационен номер на МПС (България)

България
Дипломация на България
Транспорт в България